Glenview High – serie televisiva australiana degli anni 1970
 Graft-versus-host – malattia di rigetto del trapianto
 Großraum-Verkehr Hannover – azienda di trasporto pubblico di Hannover (Germania)